Дзинцу () — японский лёгкий крейсер, второй из серии крейсеров типа «Сэндай». Служил в императорском флоте Японии во время Второй мировой войны. Назван в честь реки Дзиндзу, протекающей в префектурах Тояма и Гифу в центре Японии. Участник морских сражений Второй мировой войны на Филиппинах, в Яванском море и у атолла Мидуэй. 13 июля 1943 года в битве при Коломбангара был обнаружен американскими крейсерами в ходе ночного рейда и потоплен. Флагманский корабль флотилии эсминцев.

Предыстория 
Крейсера типа «Сэндай» строились в Японии в рамках : первый корабль планировалось принять на вооружение в 1921 году, однако Вашингтонское морское соглашение привело к отмене строительства сначала последних четырёх крейсеров данного типа, а потом и четвёртого крейсера. Японский флот в итоге решил сконцентрироваться на строительстве тяжёлых крейсеров.

Характеристики 
Лёгкие крейсера типа «Сэндай» были дальнейшим продолжением серии лёгких крейсеров «Нагара» водоизмещением 5500 т, сохраняя похожий внешний вид, энергетическую установку и вооружение. Их котлы, однако, располагались более удачно: у них было 4 паровых турбины, а не 3, что давало более высокую скорость 35 узлов. «Сэндай» и «Дзинцу» можно было узнать по носу с наклонным форштевнем, а у достроенной в конце «Наки» был нос с развалом бортов, более характерный для тяжёлых крейсеров.

У каждого корабля на носу был ангар для взлёта гидросамолётов, однако до установки специальной катапульты в 1929 году ни один подобный крейсер гидросамолёты не перевозил. Позже катапульту убрали, а между 1934 и 1937 годами катапульту установили на задней палубе. Вооружением были семь 140-мм корабельных орудий Тип 3 с защитными щитами, два 76-мм корабельных орудия Тип 41 без щитов и два 13,2-мм зенитные пулемёты Тип 93. Торпедное вооружение — восемь торпед Тип 93 в четырёх сдвоенных торпедных аппаратах, позже были сделаны два счетверённых аппарата. Броня — 64 мм для броневого пояса и 29 мм для броневой палубы.

Служба

Начало службы 
«Дзинцу» заложен 4 августа 1922 года на стапелях судостроительной верфи «Кавасаки» в Кобе, спущен на воду 8 декабря 1923 года и завершён 21 июля 1925 года. 24 августа 1927 года во время учений у маяка Дзицосаки в префектуре Симане случайно протаранил и затопил эсминец «Вараби». Капитан крейсера Кэйдзи Мицусиро совершил самоубийство. Крейсер пришлось отбуксировать в  для крупномасштабного ремонта 5 сентября: нос с наклонным форштевнем заменили на нос с развалом бортов.

В 1928 году «Дзинцу» был назначен прикрывать высадку японцев в провинцию Шаньдун после , позже стоял в порту Циндао. В 1929—1937 годах патрулировал китайское побережье, обеспечивая с 1937 года после начала войны высадку японских войск. С 1 по 15 декабря 1938 года капитаном корабля был Райдзо Танака.

Начало войны на Тихом океане 
26 ноября 1941 года «Дзинцу» был назначен флагманским кораблём 2-й эскадры эсминцев в составе Филиппинской группы контр-адмирала Райдзо Танаки Южного флота при . На момент нападения на Перл-Харбор крейсер покинул свой порт в Палау и участвовал в высадке на Минданао, сопровождая транспортные суда с личным составом  и 1-м отрядом Курэ морской пехоты для ,  и Холо. После захвата Филиппин крейсер вошёл в состав Голландско-Ост-Индской группы контр-адмирала Кюдзи Кубо вместе с 15-м и 16-м дивизионами эсминцев.

Битва в Яванском море 
9 января 1942 года «Дзинцу» покинул Давао для подготовки ко вторжению на Целебеш, сопровождая транспортные корабли с личным составом 1-го смешанного отряда Сасебо морской пехоты. 17 января разведывательный самолёт Kawanishi E7K2, запущенный с борта «Дзинцу», сбил нидерландский бомбардировщик Lockheed Hudson около Манадо, но не успел вернуться и сам был сбит. В начале февраля того же года «Дзинцу» был включён в состав сил, направленных на захват Амбона, Тимора и восточной части Явы. 20 февраля у острова Алор предпринял неудачную попытку атаковать американскую подлодку «».

27 февраля 1942 года в ходе сражения в Яванском море с японской стороны были задействованы «Дзинцу» и эсминцы из двух дивизионов (7-й дивизион — «», «», «Ямакадзэ» и «Кавакадзэ»; 16-й дивизион — «Юкикадзэ», «Токицукадзэ», «Амацукадзэ» и «Хацукадзэ»), а также тяжёлые крейсеры «Нати» и «Хагуро», лёгкий крейсер «Нака» и эсминец «Инадзума». Их противниками были объединённые силы под командованием контр-адмирала Карела Доормана, куда входили лёгкий крейсер «Де Рёйтер» (флагманский корабль), «» и «», тяжёлые крейсеры «Эксетер» и «Хьюстон», эсминцы нового образца «Электра», «Энкаунтер», «», «Кортенар», «Витте де Витт» и эсминцы старого образца «», «», «» и «».

С бортов крейсеров «Дзинцу», «Нака» и «Нати» взлетели гидросамолёты, которые сообщили координаты кораблей Доормана экипажам японских кораблей. В 17:27 «Дзинцу» выпустил восемь торпед торпед Тип 93, направленных на голландские суда, а всего было выпущено 72 торпеды, но ни одна не попала в цель. В итоге для уничтожения вражеских кораблей пришлось привлекать другое вооружение, а «Дзинцу» в бою уничтожил эсминец «Электра». В марте крейсер вернулся в Японию на ремонт в Куре, но после рейда Дулиттла на Японские острова был брошен в погоню за американской авианосной группой, не увенчавшуюся успехом. В мае после месяца учений во Внутреннем Японском море крейсер отправился к Сайпану, войдя в состав Мидуэйских сил и получив задание сопровождать транспортные суда и танкеры. 3 июня, в разгар Мидуэйского сражения, на крейсер сбросили бомбы девять бомбардировщиков B-17 Flying Fortress, а позже на конвой напали торпедоносцы PBY Catalina. Один танкер был повреждён в результате попадания торпеды, но «Дзинцу» вернулся к островам Трук и через Гуам в Японию неповреждённым. В июле после реорганизации Императорского флота «Дзинцу» вошёл в  вице-адмирала Гунъити Микавы. После высадки американцев в августе на Гуадалканале «Дзинцу» с остановкой на архипелаге Трук отправился к Соломоновым островам.

Кампания на Соломоновых островах 
16 августа 1942 года «Дзинцу» покинул Трук, направляясь с подкреплениями на Гуадалканал. 20 августа войска высадились, однако легко вооружённые японцы не смогли захватить . Контр-адмирал Танака получил сигнал от штаба 11-го воздушного флота вице-адмирала Нисидзо Цукахары с призывом развернуться и уйти на север, чтобы избежать встречи с американской оперативной группой, однако тут же из штаба 8-го флота вице-адмирала Гунъити Микавы пришёл приказ изменить курс на 250 градусов вест-зюйд-вест. В связи с тем, что вышестоящий офицер зоны и его личный командир отдавали противоречащие друг другу приказы, а радиосвязь не позволяла связаться с кем-либо из штаба, Танака решил взять курс 320 градусов вест-норд-вест (190 морских миль или 352 км к югу от Гуадалканала). 20 самолётов из , взлетевшие с борта авианосца «Лонг-Айленд», прибыли для обороны американских позиций на Гуадалканале. В ответ на это адмирал Исороку Ямамото приказал 3-му флоту вице-адмирала Тюити Нагумо поддержать адмирала Танаку на «Дзинцу». Из 3-го флота на помощь должны были подойти авианосцы «Сёкаку», «Дзуйкаку» и «Рюдзё», линейные крейсеры «Хиэй» и «Кирисима», крейсеры «Кумано», «Судзуя», «Тикума», «» и «» и ещё три эсминца.

23 августа в 200 морских милях (370 км) к северу от Гуадалканала конвой контр-адмирала Танаки был обнаружен «летающей лодкой» PBY Catalina. В 8:30 Танака получил сообщение из штаба 8-го флота от вице-адмирала Микавы с указаниями следовать на север, чтобы избежать встречи с американцами. В 14:30 из штаба 11-го воздушного флота вице-адмирала Цукахары пришёл приказ высадить на следующий день личный состав в Гуадалканале. Снова Танака вынужден был выбирать из двух взаимоисключающих приказов, но ответил, что исполнить приказ не может, поскольку некоторые его корабли шли слишком медленно. 24 августа завязалось морское сражение у восточных Соломоновых островов: «Дзинцу» встретился с «Рюдзё», и с борта авианосца были произведены два воздушных налёта на аэродром Хендерсон-Филд, однако сам японский авианосец после налёта авиации с борта «Саратоги» затонул: четыре бомбы и торпеда разрушили оболочку судна, и в правую часть машинного отделения хлынула вода, что и привело к затоплению авианосца. 25 августа в 150 морских милях (278 км) к северу от Гуадалканала шесть пикирующих бомбардировщиков SBD Dauntless Корпуса морской пехоты США напали на конвой «Дзинцу», потопив один транспорт и повредив другой. Бомба массой 227 кг попала в крейсер, пробив его палубу — возник пожар, а передние погреба боеприпасов были затоплены. Погибли 24 члена экипажа, адмирал Танака был ранен. Флагманским кораблём стал эсминец «Кагэро», а «Дзинцу» ушёл на Шортлендские острова, откуда выбрался на Трук, где встал на ремонт, проводимый экипажем судна «». В октябре корабль вернулся в Японию, где на него установили два 25-мм зенитных орудия Тип 96. Ремонт завершился 8 января 1943 года.

Битва при Коломбангара 

16 января 1943 года «Дзинцу» стал флагманским кораблём 2-й эскадры эсминцев и покинул Куре, направившись в сторону островов Трук. Ему был дан приказ эвакуировать остатки японских войск с Гуадалканала, что крейсер выполнил успешно. В июле он сделал несколько перевозок войск в треугольнике Трук —  — Кваджалейн. 13 июля 1943 года в 3:30 «Дзинцу» в разгар битвы при Коломбангара вышел из Рабаула как флагманское судно соединения контр-адмирала  — туда входили эсминцы «Юкикадзэ», «Хамакадзэ», «», «Микадзуки» и «Киёнами», а также транспортные эсминцы «Сацуки», «Минадзуки», «» и «» с 1200 человек на борту. Соединение должно было укрепить японские позиции на острове Коломбангара (архипелаг Соломоновых островов). По прибытии на позицию радар «Дзинцу» обнаружил приближение союзного флота.

К японцам приближались крейсеры «», «» и «» и 10 эсминцев: «Ральф Тэлбот», «Мори», «Гуин», «Вудворт», «Бьюкенен», «Рэдфорд», «Дженкинс», «Николас», «О’Бэннон» и «Тейлор». Исаки приказал ночью выпустить торпеды: японскими эсминцами и крейсерами была выпущена 31 торпеда Тип 93, а «Дзинцу» включил свои прожектора, чтобы подсветить цели. Это действие стало роковым: союзные крейсера открыли огонь, и 10 выстрелов 152-мм снарядами пробили оболочку и привели к воспламенению судна. Погибли контр-адмирал Исак и капитан Сато, а спустя некоторое время торпеда угодила в правый борт «Дзинцу» прямо в машинное отделение. Хотя капитан эсминца «Юкикадзэ» Цзендзиро Симай принял командование японским флотом и нанёс контрудар, потопив эсминец «Гуин» и повредив крейсеры «Леандр» и «Сент-Луис», крейсер «Дзинцу» раскололся на две части и в 23:48 затонул. На борт подлодки  был принят 21 человек, ещё несколько человек подобрали американцы. Всего погибло 482 человека. 10 сентября 1943 года «Дзинцу» был исключён из списка Императорского флота.

Наши дни 
26 апреля 2019 года исследовательское судно «», принадлежащее Полу Аллену, обнаружило останки крейсера «Дзинцу» в заливе Кула у побережья Соломоновых островов. Как было установлено, обломки находятся на глубине 900 м, нос завален налево, корма — направо.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Department of the Navy History Page
 Night Action off Kolombangara

Дзинцу
Кораблекрушения 1943 года
Военные корабли и суда Kawasaki
Затонувшие корабли